Swinford ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Swinford (County Mayo), eine Stadt im County Mayo, Irland
 Swinford (Leicestershire), ein Ort und eine Civil parish in Leicestershire, England
 Swinford (Oxfordshire), ein Ort in Oxfordshire, England

Siehe auch:
 Swinford-Gletscher, ein Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika
 Swinford Toll Bridge, eine Brücke über Themse bei Swinford in Oxfordshire
 Mount Swinford, ein Berg im Viktorialand, Antarktika